Медицинский университет «Реавиз» — частный медицинский университет, реализующий высшее и последипломное образование в городах Самара, Москва, Санкт-Петербург, Саратов. Имеет представительство в г. Бургас (Болгария). Основан в 1993 году. Выдаёт дипломы и свидетельства о медицинском образовании государственного образца. Для студентов предусмотрены бюджетные места.

История 
Медицинский университет «Реавиз» организован в 1993 году по инициативе ученых Самарской области — академика РАМН А. Ф. Краснова, академика РАМН Г. П. Котельникова, профессора И. П. Балмасовой — как дочерняя структура Самарского государственного медицинского университета. В первые годы существования обучение базировалось в корпусах Самарского государственного медицинского университета, затем была усилена собственная материальная база и университет полностью перешёл к работе на собственных базах. В становлении вуза большую роль сыграла профессор В. Д. Иванова. Название «Реавиз» является аббревиатурой слов «Реабилитация, врач и здоровье».

Институт выпустил ряд учебных пособий по предметам общемедицинского профиля  (2020) , по ряду разделов естественно-научных дисциплин  (2019), в сотрудничестве с другими вузами РФ постоянно работает над обновлением программ естественно-научной направленности  и более 20 пособий по медицинским и другим курсам. 

История института не была простой. В конце 2015 года Рособрнадзор запретил набирать студентов в саратовский филиал вуза и приостановил госаккредитацию мединститута, что «Реавиз» оспорил в судебном порядке. В 2015 году «Реавиз» был оштрафован самарской прокуратурой за ненадлежащее хранение прекурсоров, наркотических и психотропных веществ.

Почётным ректором и учредителем вуза является российский хирург д.м.н. профессор Николай Александрович Лысов.

Герб 
Герб университета — парус с медицинской эмблемой, символизирует стремление к науке, знаниям. Он подчеркивает тесную взаимосвязь практической медицины и глубокого понимания теории, свободное владение научными данными. Синий цвет отражает то, что исторически медицинский университет «Реавиз» основан на великой русской реке Волге. Белый — чистоту, важность медицинского служения людям.

Система обучения 

В вузе создана последовательная система подготовки врачебных кадров: довузовская подготовка, базовое дипломное образование, последипломная и дополнительная подготовка.
 Абитуриенты могут поступить на факультет среднего профессионального образования. Занятия там проводят те же самые преподаватели, которые читают лекции студентам университета.
 На базе 11 классов университет обучает студентов на лечебном стоматологическом, медико-социальном и фармацевтическом факультетах.
 После получения дипломов студенты могут пройти аспирантуру, ординатуру.
 На факультете непрерывного медицинского образования работают курсы повышения квалификации для врачей и средних медицинских работников.

Структура 
В университете действуют 14 кафедр:
 Кафедра гуманитарных дисциплин
 Кафедра естественно-научных дисциплин
 Кафедра медико-биологических дисциплин
 Кафедра морфологии и патологии
 Кафедра фармации
 Кафедра реабилитологии и сестринского дела
 Кафедра акушерства и гинекологии
 Кафедра внутренних болезней
 Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
 Кафедра стоматологии
 Кафедра стоматологии последипломного образования
 Кафедра хирургических болезней
 Кафедра клинической медицины
 Кафедра клинической медицины последипломного образования

Преподавательский состав 

Почётный ректор университета «Реавиз» — член Совета ректоров Самарской области, доктор медицинских наук, профессор Николай Александрович Лысов.

Образовательный процесс обеспечивают преподаватели, более 85 % из которых имеют учёные степени и звания, 30 % — доктора наук, профессора.

Первым заведующим кафедры естественно-научных дисциплин в Московском филиале МУ "Реавиз" в 2012 -2017 гг. был доктор химических наук Герман Константин Эдуардович, выпустивший в соавторстве с доцентом А.В. Афанасьевым серию учебных пособий по курсам общей и биоорганической химии [1 - 3, и др.].

Клинические базы 

В Москве и Московской области:
 Больница Центросоюза Российской Федерации
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Мытищинская городская клиническая больница»
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Долгопрудненская центральная городская больница»
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница No 4 им П. Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы»
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Бюро медико-социальной экспертизы Московской области»
 Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения МО «Щелковская стоматологическая поликлиника»
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт фармакологии имени В. В. Закусова» (НИИ фармакологии РАМН им. В. В. Закусова)
В Самаре
 НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара» ОАО «РЖД»
 ГБУЗ СО «Самарская городская стоматологическая поликлиника No 2 Промышленного района»
 ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница No 8»
 ГБУЗ "Самарская городская клиническая больница No 1 им. Н. И. Пирогова
 ГБУЗ "Самарская городская больница No 4
 Клиника Ринос
 Клиника Реацентр
 ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница No 1 имени Н. Н. Ивановой»
 Институт красоты Проф
 Автономная некоммерческая организация «Больница No 1 Тольятти»
 ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника No 6 Промышленного района»
 ГБУЗ СО «Самарская городская больница No 7»
 ФГКУ «426 военный госпиталь» Минобороны России
 ГБУЗ СО «Самарская городская больница No 10»

Научная деятельность 
В университете созданы межкафедральные научные лаборатории, НИИ, издаются научные медицинские журналы.

Вестник медицинского института «Реавиз»
Журнал издается с 2011 года, ежеквартально. Включен в систему Российского индекса научного цитирования и распространяется по подписке. Рассчитан на работников в области медицины, научно-педагогических работников высших учебных заведений, докторантов и аспирантов. Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 13 июля 2011 г. (ПИ № ФС77-45784). В соответствии с приказом ВАК РФ от 01.12.2015 Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Тематические разделы журнала: новая коронавирусная инфекция COVID-19, физиология, клиническая медицина, морфология и патология, общественное здоровье, организация здравоохранения, история медицины, вопросы фармации, медицинское образование, вопросы психического здоровья, донорство и трансплантация органов и тканей, информационно-вычислительные технологии в медицине, клинические протоколы, вопросы стоматологии.

В журнал принимаются статьи из профильных медицинских учреждений Российской Федерации и ближнего зарубежья, а также материалы, подготовленные западными исследователями. Работы публикуются на русском и английском языках.

Морфологические ведомости
В журнале «Морфологические ведомости» публикуются научные статьи по проблемам морфологии, анатомии, антропологии, гистологии, эмбриологии, информация о проведении международных научных мероприятий, публикация официальных материалов. Журнал зарегистрирован Министерством информации и печати Российской Федерации (ПИ № 77-15905 от 15 июля 2003 г., ISSN: 1812-3171)

Totum Verum
С 2007 года в медицинском университете «Реавиз» выпускается газета «Totum Verum» (в переводе с латинского «Вся правда»).

Международные выступления и победы 
Студенты университета участвуют в научной деятельности в Университете , организациях Минзлрава РФ и Российской академии наук и представляют свои результаты на Российских и международных конференциях. В 2019 г студентка Московского филиала МУ Реавиз Надежда Легкодимова получила первую премию за лучший устный доклад на Международном симпозиуме ASNFC (Страна Росатом - Лаборатория - № 7–8 (54–55)   (секция Ядерная медицина и радиофармацевтика). В настоящее время Надежда продолжает заниматься наукой и лечебной практикой в ординатуре Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Рейтинги 
Согласно мониторингу РИА Новости и НИУ-ВШЭ, проводившемуся в рамках совместного проекта «Общественный контроль за процедурами приёма в вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию», подготовленному по заказу Общественной палаты РФ в 2011 году «Реавиз» занял 28 место по качеству приёма студентов в негосударственные вузы.

По данным Ассоциации негосударственных вузов на февраль 2016 года «Реавиз» занимал 76 место в третьей группе рейтинга негосударственных вузов России

Исторически связанные вузы 
 Самарский государственный университет
 Самарский военно-медицинский институт
 Самарский государственный медицинский университет

Примечания

Ссылки 
 20 лет медицинскому институту «РеаВиз» «Самарские судьбы», 22.12.2013 г.
 Самарский медицинский университет «Реавиз»
 «РЕАВИЗ» отмечает 20-летие «ВолгаНьюс», 11.01.2015

Медицинские высшие учебные заведения России
Высшие учебные заведения Самары